Die 34. Schweizer Fussballmeisterschaft fand 1930/31 statt. Meister wurde der Grasshopper Club Zürich.

Modus 
Die bisherige Serie A wurde in dieser Übergangssaison vor der Einführung der Nationalliga als 1. Liga bezeichnet. Sie wurde in 3 regionale Gruppen aufgeteilt. Jede Gruppe bestand in der Hinrunde aus den 9 Mannschaften (wie in der letzten Saison) und in der Rückrunde zusätzlich aus den je zwei Gruppensiegern aus der sechsteiligen 2. Liga, die entsprechend einmalig nur eine Hinrunde hatte.

1. Liga

Ost

Zentral

Entscheidungsspiel für den 2. Platz 

|}

West

Finalrunde

Weblinks 
 Übersicht bei RSSSF

1931
Fußballsaison 1930/31